Comme il faut steht für:

 Comme il faut (Wie es sich gehört), französische Redewendung, siehe Liste französischer Redewendungen #comme il faut
 Comme il Faut, haitianisches Tabakunternehmen